Saint Pascal peut désigner :
 Pascal I, pape de 817 à 824 ;
 Pascal Baylon, apôtre de l'Eucharistie.

Voir aussi 
 Saint-Pascal, municipalité du Québec